GCLF est un sigle de quatre lettres pouvant désigner :

Globular cluster luminosity function, terme anglais pour fonction de luminosité des amas globulaires.